El sueño puede referirse a:

Artes Plásticas 
 El sueño (1790), cuadro de Francisco de Goya ;
 El sueño (1880), también conocida como El beso del fantasma y la doncella, escultura de Auguste Rodin;
 El sueño (1910), cuadro de Henri Rousseau;
 El sueño (1932), cuadro de Pablo Picasso;
 El sueño (1937), cuadro de Salvador Dalí
 El sueño (2002), instalación escultórica  de Juan José Barragán;
 El sueño (2013), «ópera gastronómica» de los hermanos Roca, propietarios del restaurante El Celler de Can Roca.

Espiritualidad 
 El Sueño, un término animista de los aborígenes australianos relacionado con la creación;

Música 
 El Sueño (1990), álbum de grupo peruano Voz Propia;

Literatura 
 El sueño (1816), poema de Lord Byron;
 El Sueño (1901), obra de teatro de August Strindberg;
 El Sueño (1988), novela de Émile Zola, dentro de la serie Les Rougon-Macquart